«Бо́йтесь ходя́чих мертвецо́в» () — американский телевизионный сериал, созданный Робертом Киркманом и Дэйвом Эриксоном. Проект является спин-оффом и приквелом сериала «Ходячие мертвецы», основанного на одноимённой серии комиксов. Сериал не имеет отношения к событиям комикса, однако его события разворачиваются в той же вымышленной вселенной, но не в Атланте, а в Лос-Анджелесе и в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) и разведённого учителя Трэвиса Манавы (Клифф Кёртис), которые вместе пытаются выжить в зомби-апокалипсисе.

AMC официально заказал первый сезон из 6 эпизодов 9 марта 2015 года, сразу продлив сериал на второй сезон. 8 января 2016 года AMC озвучил дату премьеры второго сезона — 10 апреля 2016 года. Второй сезон, состоящий из 15 эпизодов, разделён на две части: первую часть из 7 эпизодов показали весной, а вторую показали в конце 2016 года. 15 апреля 2016 года АМС продлил сериал на третий сезон, который вышел в 2017 году, в нём 16 эпизодов. Выход премьерной серии третьего сезона был запланирован на 4 июня 2017 года. 14 апреля 2017 года АМС продлил сериал на четвёртый сезон и объявил, что Эндрю Чамблисс и Иан Голдберг заменят уходящего Дэвида Эриксона в качестве шоураннеров. Кроме того, Скотт М. Гимпл, исполнительный продюсер и шоураннер сериала «Ходячие мертвецы», станет исполнительным продюсером сериала. 28 июля 2018 года AMC продлил сериал на пятый сезон. 19 июля 2019 года Скотт Гимпл на Комик-Коне сообщил о продлении сериала на шестой сезон. В начале декабря 2020 года AMC продлил сериал на седьмой сезон. 5 декабря 2021 года сериал продлили на восьмой сезон. В январе 2023 года телеканал AMC сообщил, что восьмой сезон станет для сериала заключительным и будет состоять из 12 серий. Первый блок из 6 серий начнёт выходить с 14 мая, вторая часть сезона будет показана до конца года.

В декабре 2021 года было объявлено, что Ким Диккенс вернётся в роли Мэдисон Кларк в седьмом сезоне после того, как в последний раз появлялась в четвёртом сезоне, где её персонаж, как считалось, был убит.

Актёры и персонажи 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенный состав

Разработка и производство 
В сентябре 2013 года AMC объявил о разработке сериала-компаньона для «Ходячих мертвецов», который будет развиваться в той же вселенной, но с новыми персонажами. Год спустя канал заказал съёмки пилотного эпизода, сценарий к которому написал Роберт Киркман, а Адам Дэвидсон был назначен его режиссёром. В декабре 2014 года было подтверждено, что сюжет будет разворачиваться в Лос-Анджелесе, а проект получил рабочее название Cobalt. Также в декабре закончился кастинг на центральные роли в пилоте. Клифф Кёртис получил основную мужскую роль 4 декабря, а 23 декабря было объявлено, что Ким Диккенс, обойдя десятки актрис, будет играть ведущую женскую роль. Ранее Фрэнк Диллэйн и Алисия Дебнем-Кэри получили роли детей героини Диккенс.

Съёмки пилотного эпизода проходили в начале 2015 года и завершились 6 февраля. 9 марта канал заказал производство сразу двух сезонов; первый сезон из шести эпизодов стартует летом 2015 года, а второй — в 2016 году. 30 апреля было объявлено, что Элизабет Родригес присоединилась к сериалу в секретной роли. 7 мая основной состав пополнила Мерседес Масон также в секретной роли. 18 мая в интервью изданию EW исполнительный продюсер сериала Роберт Киркман подтвердил, что актёр Лоренцо Джеймс Хенри будет играть в сериале сына героя Клиффа Кёртиса. В тот же день появилась информация, что панамский певец, композитор и актёр Рубен Блейдс подписал контракт на постоянную роль в сериале. 1 июня к проекту официально присоединилась актриса Сандрин Холт в роли доктора Бетани Экснер.

Эпизоды

Веб-сериалы 
Было выпущено четыре коротких веб-сериала, основанных на сериале «Бойтесь ходячих мертвецов»: «Рейс 462» (2015 года), «Проход» (2017 года), «Записи Алтеи» (2019 года), «Мёртвые в воде» (2022 года).

Примечания

Литература 

 Living with Zombies: Society in Apocalypse in Film, Literature and Other Media / Chase Pielak, Alexander H. Cohen (eds.). — McFarland & Company, 2017. — 208 p.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы ужаса
Программы телеканала AMC
Драматические телесериалы США
Ходячие мертвецы
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы-приквелы
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы про зомби
Постапокалиптические телесериалы